Beddig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Beddies (1816–1894), deutscher Büchsenmacher und Fotograf
 Heyno Beddig (1923–1994), deutscher Kunstmaler, Werbegrafiker, Bühnenbildner, Buchillustrator